Bruckner Győző (1877–1962) jogtörténész, művelődéstörténész, az MTA tagja
Bruckner Győző (1900–1980) kémikus, gyógyszervegyész, az MTA tagja